Gustav Fischer kan syfta på

 Gustav Adolf Fischer (1848-1886) tysk upptäcktsresande 
 Gustav Fischer (ryttare) (1915-1990) schweizisk olympier
 Gustav Fischer grundaren av Gustav Fischer Verlag